Мислата ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Оэсте.

Население

Известные уроженцы, жители 
На усадьбе Молино на окраине Мислаты жил в 17 веке Томас Сердань де Таллада, испанский юрист и политический писатель, гуманист.,

Примечания

Ссылки 
 Página ofical del ayuntamiento de Mislata
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Fallas de Mislata
 Noticias, eventos y actos de Mislata en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta
 Guía de comercios de la Mislata 

Муниципалитеты Валенсии